Международният комитет за тих шах (International Chess Committee of the Deaf, ICCD), съкратено МКТШ, е международна организация, провеждаща първенства по шахмат за хора с увреден слух. В него членуват 35 държави.

История 
МКТШ е основан на 14 август 1949 г. в Копенхаген (Дания). Седалището на организацията е Киев, Украйна. Признат е от Световната шахматна федерация (ФИДЕ) и Международния олимпийски комитет (МОК).

На 31-вия конгрес на комитета през 2012 г. се приема осъвременяваща промяна в наименованието от Международен комитет за тих шах (International Committee for Silent Chess, ICSC) на Международен шахматен комитет за глухи (Internationl Chess Committee of the Deaf, ICCD).

Комитетът публикува периодичното списание „Mitteilungsblatt“ на всеки 4 месеца.

Първенства 
Международният комитет за тих шах провежда следните първенства:
 индивидуални шампионати по шах за глухи в категориите мъже, жени, юноши (мъже), юноши (жени) и сляпо-глухи;
 отборен шампионат с членуващите национални асоциации;
 континентални шампионати за клубни отбори като европейското първенство по шахмат.

Победителите в отделните световни първенства получават званието международен майстор на ФИДЕ.

Допускат се играчи със загуба на слуха 55 dB на 500, 1000 и 2000 Hz.

Конгреси

Световни шампиони 
Световното първенство (известно още като олимпиада) по шахмат за глухи се състои от 7 основни (общо 10) турнира:
 Отборен шампионат за мъже (в 9 кръга)
 Отборно първенство за жени
 Отворен турнир за мъже (в 9 кръга)
 Отворен турнир за жени (в 9 кръга)
 Шампионат за младежи за юноши (до 19 години)
 Шампионат за младежи за девойки (до 19 години)
 Индивидуално блиц първенство
И още:
 Глухо–слепи
 Ветерани мъже
 Ветерани жени

Списък на световните шампиони в историята на Международния комитет за тих шах:

Световно индивидуално първенство на МКТШ

Световно отборно първенство на МКТШ

Гросмайстори мъже на МКТШ

Международни майстори мъже на МКТШ

Българско участие 
Участия на българските шахматисти с увреден слух в шампионати на МКТШ и тяхното представяне:

Световно индивидуално първенство на МКТШ (за мъже) 
В летописа на шахматната история СГБ има трима шампиони в Олимпиадите на МКТШ – Емил Лулчев, Нешо Мустакерски и Веселин Георгиев.

Световно индивидуално първенство на МКТШ (за жени)

Световен отборен шампионат на МКТШ

Европейска клубна купа

Изявени шахматисти на МКТШ

Любопитно 
 До 2015 г. България е първа в статистиката по брой спечелени световни индивидуални първенства на МКТШ за мъже – 6 титли от общо 15 издания. Тя води и по общ брой медали – 11 бр.
 До 2016 г. България има най-много международни майстори на МКТШ (4 души), следвана от Унгария (3).
 Веселин Георгиев (България) и Momjir Svabensky (Чехия) са единствените играчи, печелили 3 пъти индивидуални шампионски титли на световни първенства на МКТШ.
 България е единствената страна в света, която има световни шампиони едновременно за мъже, жени, ветерани и хора с увреден слух.
 Първият в историята играч на МКТШ, който получава титлата гросмайстор, е българинът Наско Недев (1959). До 2015 г. България има най-много гросмайстори на МКТШ – 4 души.
 През 1976 г. Нешо Мустакерски става първия глух спортист носител на медал „За спортна слава“ от ЦС на БСФС.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на МКТШ 

Спорт на хора с увреждания
шах
Шахматни организации
Организации в Киев
Организации на инвалиди